Барре́ту () — фамилия португальского происхождения. Известные носители:

 Баррету, Антониу (род. 1942) — португальский политик, бывший коммунист, автор закона о деколлективизации;
 Баррету, Бруну (род. 1955) — бразильский кинорежиссёр;
 Баррету, Жуан ди Деус Мена (1874—1933) — один из членов военной хунты, управлявшей Бразилией в 1930 году;
 Баррету, Карлус (род. 1968) — бразильский боец смешанного стиля;
 Баррету, Марьяну (род. 1957) — португальский футбольный тренер;
 Баррету, Тобиас (1839—1889) — бразильский философ и поэт;
 Баррету, Франсишку (1520—1573) — губернатор Португальской Индии, первый исследователь Мозамбика.

См. также 
 Перейра-Баррету — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.
 Баррето